Ribić je lahko:
 Ribić Breg (Hrvaška)
 Ribić (Bosna in Hercegovina)

Glej tudi 
 ribič